Kühnberg steht für:

 Leontine Kühnberg (1889–nach 1924), deutsche Stummfilmschauspielerin
 Kühnberg (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft der Gemeinde Wolfsegg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich